Davis Cup 2006 beschrijft de 95e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Rusland won voor de tweede keer de Davis Cup door in de finale Argentinië met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België won de eerste wedstrijd en was ook succesvol in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor speelt het volgend jaar in de Wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde kansloos tegen Rusland, de latere winnaar van de Davis Cup. Vervolgens verloor het ook de beslissingswedstrijd ter handhaving in de Wereldgroep. Voor het eerst in 15 jaar degradeerde Nederland uit de Wereldgroep en speelt het volgend jaar in de regionale groep 1.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

Door het bereiken van de halve finale handhaaft het zich in groep 2.